Vilmorin ist der Familienname folgender Personen:

 Elisa de Vilmorin (1826–1868), französische Botanikerin und Pflanzenzüchterin
 Henry de Vilmorin (1843–1899), französischer Pflanzenzüchter und Botaniker
 Louis de Vilmorin (1816–1860), französischer Pflanzenzüchter und Botaniker
 Louise de Vilmorin (1902–1969), französische Schriftstellerin, Dichterin und Journalistin
 Philippe André de Vilmorin (1776–1862), französischer Gartenbauer und Dendrologe

Vilmorin steht für:
 Vilmorin (Unternehmen), ein französisches Saatgutunternehmen

Siehe auch:
 Lévêque de Vilmorin